Луара:
 Луара — річка у Франції.
 Атлантична Луара — департамент у Франції.
 Верхня Луара — департамент у Франції.
 Луара (департамент) — департамент у Франції.

Див. також 
 Долина Луари
 Замки Луари
 Луар (значення)